Niederhorbach ist ein Gemeinde- und Ortsname:

 Niederhorbach, Ortsgemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Niederhorbach (Neunkirchen-Seelscheid), Ortsteil der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:

 Horbach